Keipen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Keipen (kulle i Antarktis),

Norge 

 Keipen, Haram, fjäll, Møre og Romsdal,

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar